Allan D'Arcangelo (1930-1998), peintre américain.
Denis D'Arcangelo (1964-), acteur et chanteur français.
 Ildebrando D'Arcangelo(1969-), baryton-basse italien.